Serp est un acronyme pouvant signifier :
 Société d'éditions républicaines populaires, organisme d'édition du Mouvement républicain populaire, parti politique français des années 1940 aux années 1960
 Société d'études et de relations publiques, une société d’éditions musicales fondée par Jean-Marie Le Pen ;
 Search engine results page, la page de résultats d'un moteur de recherche.

Homonymie d'acronyme